Фаусти́но Адебола Рашид Анджори́н (; ), более известный как Ти́но Анджори́н () — английский футболист, полузащитник клуба «Челси», выступающий на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун».

Клубная карьера

«Челси» 
Анджорин начал выступать в футбольной академии «Челси» в возрасте семи лет. В основном составе «Челси» дебютировал 25 сентября 2019 года в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Гримсби Таун», выйдя на замену Педро Родригесу. 8 марта 2020 года Анджорин дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену Виллиану в матче против «Эвертона».

Аренда в «Локомотив» (Москва) 
2 сентября 2021 года на правах аренды до конца сезона перешёл в московский «Локомотив». 16 сентября забил свой дебютный гол за «железнодорожников», сравняв счёт в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы с французским «Марселем» (1:1). В конце января 2022 года «Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Фаустино Анджорином.

Аренда в «Хаддерсфилд Таун» 
31 января 2022 года на правах аренды до конца нынешнего сезона перешёл в «Хаддерсфилд Таун».

Карьера в сборной 
Фаустино родился в Англии в семье англичанки и нигерийца, поэтому может выступать за национальные сборные Англии и Нигерии. Он выступал за сборные Англии до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Челси» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»